Michel Fontaine peut désigner :
 Michel Fontaine (1952-), homme politique, sénateur-maire de Saint-Pierre ;
 Michel Fontaine, président de club sportif.